Eisenbahnunfall von Ibadan steht für:

 Eisenbahnunfall von Ibadan (1952), 15. Oktober 1952
 Eisenbahnunfall von Ibadan (1957), 29. September 1957